A fu jelentései lehetnek:

 fu, kínai versforma
 fu, japán kana
 Fu, kínai vezetéknév
 FU, Miley Cyrus-dal